Миодра́г Джу́дович (; род. 6 сентября 1979, Плав, СФРЮ) — черногорский футболист, выступавший на позиции защитника. Выступал за национальную сборную Черногории. Вошёл в список 100 лучших легионеров в истории чемпионата России по версии портала Чемпионат.com.

Карьера

Клубная 

Футбольную карьеру Миодраг начал в клубе из своего родного города. В 1999 году он дебютировал в составе клуба четвёртого дивизиона Югославии «Езеро». С его помощью клуб поднялся в третий (2001 год), а год спустя и во второй дивизион чемпионата Югославии. В 2003 году Миодраг перебрался в другой югославский клуб «Единство», но ещё до окончания сезона покинул клуб и подписал контракт с белградским ОФК, где вышел на поле в одной встрече.

В начале 2004 года Миодраг отправился на Украину в клуб Премьер-лиги «Волынь» из Луцка, подписав с командой трехлетний контракт. Дебют Миодрага в украинском чемпионате состоялся 27 марта 2004 года в победном для «Волыни» матче против «Карпат» (1:0). Весной 2005 года в матче против киевского «Динамо» Миодраг получил тяжелую травму, что послужило поводом к досрочному расторжению контракта. За неполных три сезона в «Волыни» Миодраг провёл 44 матча, в которых забил один гол.

В 2006 году Миодраг перебрался в Нальчик, подписав контракт с местным клубом. Дебют Миодрага в РФПЛ состоялся 18 марта 2006 года в матче первого тура против ЦСКА (0:1). 26 марта 2006 года Миодраг забил свой первый гол за «Спартак». Этот мяч стал первым для клуба, забитым в Премьер-лиге. С 2007 года Миодраг является капитаном нальчикского коллектива. Матч первого тура сезона 2010 года против махачкалинского «Анжи» стал для Миодрага сотым в футболке нальчикского клуба. Летом 2012 года, несмотря на вылет нальчикского коллектива из Премьер-лиги, продлил с клубом контракт до 2014 года.

В сборной 
В национальной сборной дебютировал 19 ноября 2008 года в товарищеском матче против Македонии.

Итого: 26 матчей / 1 гол; 11 побед, 9 ничьих, 6 поражений.

Личная жизнь 
Женат. Жену зовут Соня. У Миодрага четверо детей. Две дочери — Петра и Татьяна и два сына. Старшего зовут Бранко, младший родился 9 июля 2013 года. Малыша назвали Вукашин.

Статистика выступлений 

Примечание: знаком ? отмечены ячейки, данные в которых неполные в связи с отсутствием протоколов кубковых встреч, а также первенств СРЮ 1999/00 и 2000/01. 
(откорректировано по состоянию на 12 ноября 2014 года)

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Черногории
Игроки сборной Черногории по футболу
Игроки ФК «Езеро»
Игроки ФК «Единство» Биело-Поле
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Футбольные тренеры Черногории
Тренеры сборной Черногории по футболу
Тренеры ФК «Будучност» Подгорица